Hans Christian Amberg henviser til flere artikler:

 Hans Christian Amberg (arkitekt), (1837-1919)
 Hans Christian Amberg (1749-1815), dansk leksikograf og avisredaktør.